Аваш може да се отнася за:

 Пилица – град в Полша, Силезко войводство
 Пилица – село в Полша, Мазовско войводство
 Пилица – община в Полша, Силезко войводство
 Пилица – река в Полша